Свещ може да се отнася за:
 битова свещ, източник на светлина;
 свещ (упражнение) – йогистка поза (сарвангасана) с вдигнати крака
 свещ (единица) – остаряло наименование на единицата за интензитет на светлината кандела;
 запалителна свещ – елемент от запалителната система на двигател с вътрешно горене.
 римска свещ – пиротехническо средство с развлекателна цел